Змагання з плавання на 100 метрів на спині серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 7 і 8 серпня на Олімпійському водному стадіоні. Чинним олімпійським чемпіоном у цій дисципліні був американський плавець Метт Греверс.

Призери

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів на спині (чоловіки)